Frans Fredrik Anton, hertig av Sachsen-Coburg-Saalfeld, född 15 juli 1750 i Coburg och död 9 december 1806 i Coburg, var en hertig av Sachsen-Coburg Saalfeld.

Biografi
Han var äldste son till Ernst Fredrik av Sachsen-Coburg Saalfeld och Sophia Antonia av Braunschweig-Wolfenbüttel. Han fick en noggrann och omfattande privatundervisning. Frans Fredrik efterträdde sin fader i hertigdömet Sachsen-Coburg-Saalfeld vid hans död 1800. 

Han blev en stor konstkännare. Frans Fredrik anses som den största samlaren av böcker och illustrationer bland hertigarna av Sachsen-Coburg Saalfeld (senare Gotha). Han lade grunden till en samling med 300.000 kopparstick 1775, vilken fortfarande kan ses på Veste Coburg och han utrustade biblioteket på sitt residens med en omfattande boksamling. Han köpte 1805 – bara några månader före sin död- slottet Rosenau som sommarbostad till sin familj.

Första giftermålet 

Den 6 mars 1776 i Hildburghausen gifte sig Frans Fredrik med Sophie av Sachsen-Hildburghausen. Hon dog 28 oktober 1776, bara sju månader efter bröllopet. Inga barn föddes i detta gifte.

Andra giftermålet och barn 

Den 13 juni 1777 i Ebersdorf gifte sig Frans Fredrik med Auguste Reuss av Ebersdorf und Lobenstein, född 19 januari 1757 i Ebersdorf, död 6 november 1831, dotter till greve Henrik XXIV Reuss-Ebersdorf (1724–1779) och Karoline Ernestine av Erbach-Schönberg (1727–1796).  

De fick tio barn:

 Sophie (1778–1835), gift med greve Emanuel von Mensdorff Puilly
 Antoinette (1779–1824) , gift med Alexander av Württemberg
 Juliane av Sachsen-Coburg-Saalfeld (1781–1860) , gift med storfurst Konstantin Pavlovitj av Ryssland
 Dödfödd son 1782
 Ernst I (1784–1844)
 Ferdinand (1785–1851)
 Viktoria (1786–1861) gift med 2:o Edward av Kent
 Marianne Charlotte (1788–1794)
 Leopold I (1790–1865), Belgiernas kung från 1831
 Maximilian (1792–1793)

Referenser 

 

Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Födda 1750
Avlidna 1806
Män
Personer från Coburg